Plate kan som auktorsförkortning betyda:

 Ludwig Hermann Plate
 H.-P. Plate

Robotskapade auktorsförkortningar